La liberté en philosophie politique.
 La philosophie de la liberté (1893), ouvrage de Rudolf Steiner.